Хајланд Хајтс има више значења:
 Хајланд Хајтс (Кентаки)
 Хајланд Хајтс (Охајо)